Джансуг Авдидович Чарквиани (, 30 ноября 1931 года, с. Сурмуши Цагерского района Грузинской ССР, СССР — 6 ноября 2017 года, Тбилиси, Грузия) — грузинский поэт. Почётный гражданин Тбилиси (1996).

Биография 
Печатался с 1947 года.

В 1956 году окончил факультет журналистики Тбилисского университета.

В 1962 году вступил в Коммунистическую партию. С 1965 — главный редактор журнала «Цискари».

Автор сборников стихов «В тишине одной ночи» (1959) и др. и нескольких поэм: «Солнце идет» и «Мой календарь» (1967), «Стена веры» (1970), «Железная кольчуга» (1972) и др.

Был членом Грузинского парламента с 1992 по 2004 год. Занимал активную гражданскую позицию, был патриотом Грузии.

Скончался после тяжёлой продолжительной болезни. Похоронен в Пантеоне Мтацминда.

Фильмография

Сценарист 
 — Даиси

 — Листопад

Награды 
Литературная премия ЦК ЛКСМ Грузинской ССР (1967, за поэмы «Солнце идет», «Мой календарь»)

Литература 
Елигулашвили Э., Полновесность слова, «Заря Востока», 1973, 3 февр.

Примечания

Ссылки 

НЕ СТАЛО ДЖАНСУГА ЧАРКВИАНИ
НЕ СТАЛО ДЖАНСУГА ЧАРКВИАНИ
Из жизни ушел Джансуг Чарквиани: 10 сильнейших высказываний поэта

Выпускники Тбилисского государственного университета
Писатели СССР
Депутаты Парламента Грузии
Почётные граждане Тбилиси
Лауреаты Государственной премии Грузинской ССР имени Шота Руставели
Члены КПСС
Похороненные в пантеоне Мтацминда
Депутаты Верховного Совета Грузинской ССР 10-го созыва
Депутаты Верховного Совета Грузинской ССР 11-го созыва